Арчидона:

 Арчидона — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Арчидона — один из 5 кантонов эквадорской провинции Напо.